I Remember – album di Meli'sa Morgan del 2005
 I Remember – singolo di Keyshia Cole del 2007
 I Remember – singolo di deadmau5 e Kaskade del 2008
 I Remember – singolo degli Yeasayer del 2011
 I Remember – album degli AlunaGeorge del 2016